Poligny (Aube)
Poligny (Hautes-Alpes)
Poligny (Jura) in het Kanton Poligny
Poligny (Seine-et-Marne)